Questa voce raccoglie un approfondimento sui gironi G, H ed I dell'edizione 2021-2022 della Serie B2.

Girone G

Squadre partecipanti

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Promossa in serie B1.
      Qualificata ai play-off promozione.
      Qualificata ai play-out retrocessione.
      Retrocessa in Serie C.

Girone H

Squadre partecipanti 

 II

 II

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Promossa in serie B1.
      Qualificata ai play-off promozione.
      Retrocessa in Serie C.

Girone I

Squadre partecipanti 

 II
 II

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Promossa in serie B1.
      Qualificata ai play-off promozione.
      Retrocessa in Serie C.

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022